Kurt Eigl ist der Name folgender Personen:

* Kurt Eigl (Drehbuchautor) (1911–2009), österreichischer Drehbuchautor, Journalist, Schriftsteller und Verleger
 Kurt Eigl (Fußballspieler) (* 1954), deutscher Fußballspieler